Název Brandýs má více sídel:
 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, město v okrese Praha-východ
 Brandýs nad Labem, součást dvojměstí
 Brandýs nad Orlicí, město v okrese Ústí nad Orlicí
 Brandýs (Chabeřice), část obce Chabeřice v okrese Kutná Hora

Název je spojován s městem Brindisi (odkud vyplula šestá křížová výprava).

Podobná jména 
 Brandýsek
 Brandejs (příjmení)
 Brandis

Externí odkazy